Eurimedó de Tàrent (en llatí Eurymedon, en grec antic Εὐρυμέδων) fou un filòsof pitagòric grec nascut a Tàrent a la Magna Grècia. És esmentat per Iàmblic de Calcis (Vit. Pyth. 36).

Referències 

Pitagòrics